Martes de Carnaval (teatre), obra de teatre de Valle-Inclán
 Martes de Carnaval (pel·lícula), pel·lícula espanyola de 1991 dirigida per Fernando Bauluz i Pedro Carvajal y Urquijo

 Martes de Carnaval (sèrie de televisió), sèrie de TVE de 2008